Ел Парехо има више значења:

 Ел Парехо (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Парехо (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Парехо, Ел Енсино (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику